Українська міська рада — орган місцевого самоврядування у кількох регіонах України:

 Українська міська рада — Донецька область, м. Селидове
 Українська міська рада — Київська область, Обухівський район